Куцая Бердянка () — река, расположенная на территории Бердянского района и Бердянского горсовета (Запорожская область, Украина), впадает в Бердянский залив Азовского моря. Длина 28,8 км.

География 
Долина не глубокая. Русло слаборазвитое, в нижнем течении среднеизвилистое. Берега с тростниковой растительностью. На реке сооружено несколько прудов.

Берёт начало восточнее села Новотроицкое. Впадает в Бердянский залив Азовского моря в селе Азовское.

Приустьевой участок примыкает к акватории, что входит в Приазовский национальный природный парк (хозяйственная зона).

Ссылки 
 

Реки, впадающие в Азовское море
Реки Запорожской области